Acequias puede referirse a:

 Acequias, región geográfica de Venezuela.
 Acequias, localidad y pedanía del municipio de Lecrín, en la provincia de Granada (España).
 Dos Acequias, localidad y distrito del departamento San Martín, en la provincia de San Juan (Argentina).
 Las Acequias, localidad del departamento Río Cuarto, en la provincia de Córdoba (Argentina).